Die Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2018 war das 9. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 10. Juni 2018 in Rosmalen statt. Diese EM wurde als 3. Ladies Cup Dreiband ausgetragen. Die Meisterschaft zählte zur Saison 2017/18.

Geschichte 
Gewonnen hat das Turnier die Türkin Gülşen Degener und wurde zum ersten Mal Europameisterin im Dreiband. Im Finale siegte sie gegen die achtmalige Siegerin Therese Klompenhouwer mit 30:24 in 28 Aufnahmen. Dritte wurden Steffi Daske und Helga Mitterböck.

Modus 

Gespielt wurde eine Vorrunde mit vier 4er-Gruppen im Round Robin-Modus mit Nachstoß. Die Partiedistanz betrug in der Vorrunde 25 Punkte oder 40 Aufnahmen. Die zwei Gruppenbesten je Gruppe kamen in die Knock-out-Runde. Hier wurde bis 30 Punkte oder 40 Aufnahmen gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.
Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Endergebnis

Einzelnachweise 

2018
Karambolageveranstaltung 2018
Billardturnier in ’s-Hertogenbosch